Il Chili Bowl Midget Nationals (in breve Chili Bowl) è una gara automobilistica per auto Midget che si svolge a gennaio su una pista ovale sterrata al coperto lunga 1/4 di miglio  presso il Tulsa Expo Center di Tulsa, Oklahoma, Stati Uniti. La NASCAR la definisce la "più grande gara di Midget dell'anno".  È soprannominato anche come il " Super Bowl delle corse delle auto Midget.

La storia 
L'edizione inaugurale del Chili Bowl è stata organizzata da Lanny Edwards e dal partner Emmett Hahn.  Prende il nome da un'azienda locale che ha sponsorizzato il primo evento.  Anche se oggi l'evento è sponsorizzato da Lucas Oil e General Tire, il Chili Bowl è ancora noto a tutti con il nome dello sponsor originario.

All'edizione inaugurale del 1987 hanno preso parte 52 auto Midget che hanno gareggiato in un evento 2 giorni.  Da all'ora l'evento ha visto aumentare il numero dei partecipanti in maniera quasi esponenziale al punto che è ormai una costante vedere oltre 350 iscritti. Al 2023 il Chili Bowl prevede una giornata di prove libere, cinque di qualificazioni ed una di finali che culmina al sabato sera con la cosiddetta A-Main in cui si assegna al titolo.

Il format 
Gli iscritti vengono divisi quasi equamente nelle giornate di qualificazione dal lunedì al venerdì; durante queste sessione i piloti cercano di ottenere il miglior risultato possibile in base al quale si stabilisce il punto da cui partiranno nella giornata decisiva.  

Ogni notte di qualificazione, dopo un sorteggio, si svolgono le batterie (heat) sulla distanza di 8 giri al termine delle quali i piloti vengono ordinati in base ai passing point, ovvero una lookup table che assegna alla posizione di partenza e di arrivo un punteggio che è tanto maggiore tanto più grande è il recupero in pista.   I migliori 40 piloti al termine delle batterie accedono direttamente alle quattro qualifiche (qualifiers) sulla distanza di 10 giri da 10 vetture ciascuna con inserimento a serpentina ed inversione dei migliori 6. 

I restanti piloti accedono invece alle due Finali C (C-Features, 12 giri) di giornata dalle quali vengono ripescati quattro piloti. Qualora nella giornata siano presenti più di 72 vetture allora si organizzano anche le Finali D (D-Features) che, con lo stesso metodo, permettono il ripescaggio alla C.

Nel programma giornaliero, dopo le eventuali Finali D e le C, vengono disputate le già citate qualifiche nelle quali ai fini della classificazione si fa ricorso nuovamente ai passing point. I migliori 16 in graduatoria combinata fra heat e qualifier accedono direttamente alla Finale A di giornata, i restanti 24, insieme agli 8 ripescati dalle Finali C, vengono divisi in due Finali B (15 giri).

In queste gare il format è lo stesso: dalle Finali B vengono ripescati i migliori quattro piloti al traguardo delle due gare. La gara conclusiva della serata è la Finale A sulla distanza di 30 giri.

Al termine di ogni giornata di qualificazione, dunque, si ricava una graduatoria che permette di stabilire il "grado di difficoltà" nel percorso verso la vittoria del Chili Bowl nella giornata di sabato. Nessun pilota, infatti, è eliminato dalla competizione dopo le selezioni preliminari. 

La giornata del sabato è colloquialmente nota anche come Alphabet Soup dato che è una lunga serie infinita di ripescaggi verso la decisiva Finale A . La lettera di partenza ovviamente dipende dal numero di iscritti ed effettivamente presenti, tuttavia nelle ultime edizioni la giornata del sabato è iniziata dalle lettere P, O oppure N. Da qui, tramite una serie di batterie (sempre due gare per ogni lettera con percorsi indipendenti fra la serie 1 e la 2) di lunghezza progressivamente crescente e con un numero di ripescaggi variabili fra 5 e 7, si risale l'alfabeto attraverso le finali M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C e B fino alla Finale A che si disputa sulla distanza di 55 giri; all'atto decisivo accedono direttamente solamente i migliori due di ogni giornata di qualificazioni per un totale di 10 vetture sulle 24 in griglia.

Il vincitore del Chili Bowl riceve come trofeo il cosiddetto Golden Driller, una riproduzione in miniatura della statua alta 23 metri posta fuori dall'Expo Center, ed un premio di 10000$.

Due le provisional concesse per entrare in Finale A ad una 25esima ed una 26esima vettura, rispettivamente al vincitore dell'edizione precedente del Chili Bowl e al vincitore della precedente "Race of Champions", la gara-esibizione ad inviti che si svolge durante la prima giornata di qualificazioni. Qualora questi due piloti non riuscissero ad accedere al main event tramite il percorso stabilito, avranno la chance di disputare la Finale A ugualmente partendo dal fondo della griglia.

L'evento si svolge tradizionalmente nella prima metà di gennaio, nelle ultime edizioni durante la seconda settimana. A precedere il Chili Bowl, sempre all'Expo Center di Tulsa, nell'ultima settimana di dicembre è il cosiddetto Tulsa Shootout. La competizione si svolge con lo stesso format del Chili Bowl ma le categorie presenti sono sei (Winged Outlaw, Non-Wing Outlaw, Winged A-Class, Stock Non-Wing, Restricted 'A' Class e Junior Sprint). L'evento vede la presenza di oltre 1500 vetture iscritte con molti piloti alla caccia di più Golden Driller.

La struttura 

L'evento si tiene presso il Tulsa Expo Center, oggi noto per motivi di sponsorizzazione come SageNet Center. Nei 41470 m2  di superficie vengono ospitati, oltre alla pista, tutti i team, gradinate che possono ospitare fino a 15000 spettatori  ed una fiera legata al motorsport.

I piloti 
Ogni anno a Tulsa arrivano all'Expo Center piloti di ogni provenienza motoristica. Oltre agli specialisti della terra, ci corrono o ci hanno corso piloti NASCAR Tony Stewart, Justin Allgaier, JJ Yeley, Josh Wise, Kasey Kahne, Jason Leffler, Kyle Larson e Christopher Bell, i piloti delle World of Outlaws Terry McCarl, Tim McCreadie, Danny Lasoski e Sammy Swindell, quelli del drag racing NHRA Cruz Pedregon e Gary Scelzi,  i piloti IndyCar AJ Foyt IV, Tom Bigelow, Billy Boat e Santino Ferricci, e numerosi piloti USAC.   Presenti anche piloti stranieri provenienti da Canada, Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito.

Elenco dei vincitori del Chili Bowl 

La Finale A del sabato originariamente si disputava sui 50 giri. Nel 2012, a seguito di un episodio di violenza domestica in cui è rimasto vittima il pilota Donnie Ray Crawford III, che stava partecipando all'evento e stava partendo per Tulsa  per partecipare alle gare del sabato, la gara è stata portata a 55 giri (come il suo numero di vettura). I piloti con più vittorie includono il cinque volte vincitore Sammy Swindell, il figlio di Sammy Kevin Swindell con quattro vittorie, il tre volte vincitore Christopher Bell e i due volte vincitori Dan Boorse, Tony Stewart, Cory Kruseman, Rico Abreu e Kyle Larson.  

 1987 Rich Vogler
 1988 Scott Hatton
 1989 Sammy Swindell
 1990 Johnny Heydenrich
 1991 Lealand McSpadden
 1992 Sammy Swindell (2)
 1993 Dave Blaney
 1994 Andy Hillenburg
 1995 Donnie Beechler
 1996 Sammy Swindell (3)
 1997 Billy Boat
 1998 Sammy Swindell (4)
 1999 Dan Boorse
 2000 Cory Krusemann
 2001 Jay Drake
 2002 Tony Stewart
 2003 Dan Boorse (2)
 2004 Cory Krusemann (2)
 2005 Tracy Hines
 2006 Tim McCreadie
 2007 Tony Stewart (2)
 2008 Damion Gardner
 2009 Sammy Swindell (5)
 2010 Kevin Swindell
 2011 Kevin Swindell (2)
 2012 Kevin Swindell (3)
 2013 Kevin Swindell (4)
 2014 Bryan Clauson
 2015 Rico Abreu 
 2016 Rico Abreu (2)
 2017 Christopher Bell
 2018 Christopher Bell (2)
 2019 Christopher Bell (3) 
 2020 Kyle Larson 
 2021 Kyle Larson 
 2022 Tanner Thorson 
 2023 Logan Seavey

Note

Collegamenti esterni 

 
Competizioni automobilistiche
Sport a Tulsa